Dancing Machine peut désigner :

 Dancing Machine, un album des Jackson 5 sorti en 1974
 Dancing Machine, la chanson éponyme de l'album précédent
 Dancing Machine, un film français de Gilles Béhat sorti en 1990

Voir aussi 
 Dance Machine